OAB ist die Abkürzung für:
 Osservatorio Astronomico di Brera, ein Observatorium
 Osnabrücker Aktien-Bierbrauerei
 Overactive bladder, deutsch Überaktive Blase, eine funktionelle Harnblasenstörung
 Opet Aygaz Bulgaria EAD, ein Tankstellennetz in Bulgarien, siehe Hellenic Petroleum
 Organisation für Akademiker und Beamte. siehe Ergo Lebensversicherung #1970: Organisation für Akademiker und Beamte (OAB)
 Ordem dos Advogados do Brasil, die brasilianische Rechtsanwaltskammer

.oab steht für:
 Outlook offline address book, Dateiformat von Microsoft Outlook

Siehe auch:
 ÖAB

Abkürzung